

Пенза — село в гміні Пйонтниця Ломжинського повіту Підляського воєводства

Пенза — місто, адміністративний центр Пензенської області
 Пенза — присілок, Чишминський район, Башкортостан